Reisenauer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Reisenauer (1863–1907), deutscher Pianist, Komponist und Musikpädagoge
 Janni Reisenauer (* 1997), österreichischer Skispringer und ehemaliger Nordischer Kombinierer